Almauftrieb steht für:

 Almauftrieb, im Schweizerischen

 Alpfahrt (Gemeinde Bischofshofen), Ortschaft von Bischofshofen, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg